Tlumič je technické zařízení:

 Tlumič kmitů například u motorových vozidel
 Tlumič nárazu na pozemních komunikacích
 Tlumič výfuku
 Tlumič hluku výstřelu u střelných zbraní

Související články 
 Tlumivka